Het ATP-toernooi van Moskou 2017 (met de officiële naam VTB Kremlin Cup) werd gespeeld van 16 tot en met 22 oktober 2017. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen in het oude Olympisch stadion in de Russische hoofdstad Moskou.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2017 trok een recordaantal van 69.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Moskou
Moskou